Der Ningbo Challenger 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Ningbo. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 12. bis 18. September 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Ningbo